— японская фамилия. Известные носители:
 Морисима, Митио (1923—2004) — японский экономист.
 Морисима, Хироаки (род. 1972) — японский футболист. Игрок сборной Японии в 1995—2002 гг. Участник ЧМ-1998 и ЧМ-2002.